Il gruppo della fosfuranilite è un gruppo di minerali.

Minerali del gruppo della fosfuranilite 
 Althupite
 Arsenuranylite
 Bergenite
 Dewindtite
 Dumontite
 Fosfuranilite
 Françoisite-(Ce)
 Françoisite-(Nd)
 Hügelite
 Metavanmeersscheite
 Mundite
 Phuralumite
 Phurcalite
 Upalite
 Vanmeersscheite
 Yingjiangite

Note 

Fosfuranilite